Clearing (englisch für „Abrechnung, Abwicklung, Freigabe“) steht für:

 Clearing, Feststellen gegenseitiger Forderungen, Verbindlichkeiten und Lieferverpflichtungen
 Glattstellung, im Finanzwesen das Neutralisieren einer offenen Handelsbuchposition durch entgegengesetzte Transaktion

The Clearing steht für:
 Originaltitel des Films Anatomie einer Entführung

Siehe auch:
 Clearance (Begriffsklärung)